Во́инка — топоним.

Населённые пункты 
 Воинка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Воинка — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Воинка — станция Крымской железной дороги на линии Джанкой — Армянск.

Река 
 Воинка — река в Московской области.
 Воинка — река в Орловской области.